Julien Brouillette (né le  à Saint-Esprit, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après quatre saisons passées avec les Saguenéens de Chicoutimi, il devient professionnel en se joignant à l'Inferno de Columbia de l'ECHL. Il y récolte 17 points en 67 parties. Il passe par la suite aux mains des Checkers de Charlotte. Durant la saison 2009-2010, il est appelé par deux équipes de la Ligue américaine de hockey, soit par les Bruins de Providence et les Wolf Pack de Hartford pour un total de 24 parties. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Capitals de Washington face aux Jets de Winnipeg et sert sa première assistance. Deux jours plus tard, il marque le but de la victoire face aux Devils du New Jersey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||24 ||0 ||0 ||0 ||7 ||18 ||0 ||4 ||4 ||0
|-
| 2004-2005 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||65 ||7 ||11 ||18 ||61 ||17 ||4 ||4 ||8 ||23
|-
| 2005-2006 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||70 ||10 ||42 ||52 ||86 ||9 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
| 2006-2007 ||Saguenéens de Chicoutimi ||LHJMQ ||68 ||10 ||43 ||53 ||52 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8
|-
| 2007-2008 ||Inferno de Columbia ||ECHL ||67 ||6 ||11 ||17 ||55 ||13 ||0 ||4 ||4 ||6
|-
| 2008-2009 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||70 ||11 ||18 ||29 ||67 ||6 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
| 2009-2010 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||47 ||13 ||20 ||33 ||23 ||7 ||0 ||5 ||5 ||2
|-
|2009-2010 ||Bruins de Providence ||LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Wolf Pack de Hartford ||LAH ||21 ||1 ||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Road Warriors de Greenville ||ECHL || 25|| 11|| 12|| 23|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2010-2011 ||Checkers de Charlotte || LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Monsters du lac Érié ||LAH ||50 ||2 ||15 ||17 ||20 ||7 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2011-2012 ||Bears de Hershey || LAH || 74||7 ||14 ||21 ||24 || 3|| 0|| 1||1 ||4
|-
| 2012-2013 || Royals de Reading || ECHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Bears de Hershey || LAH || 18|| 5|| 4|| 9|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Bears de Hershey || LAH || 51 || 10 || 10 || 20 || 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Capitals de Washington || LNH || 10 || 1 || 1 || 2 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 47|| 7|| 10|| 17|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Jets de Winnipeg || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Karlskrona HK || SHL || 52 || 5 || 12 || 17 || 32 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2016-2017 || IceCaps de Saint-Jean || LAH || 57 || 3 || 10 || 13 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 52 ||12 || 22 || 34 || 16 	||19 || 3 ||2 ||5 ||4
|-
|2018-2019 || Pétroliers du Nord || LNAH || 22|| 3|| 12|| 15|| 24 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2019-2020 || Pétroliers du Nord || LNAH || 27|| 6|| 11|| 17|| 22|| -|| -|| -|| -|| -

| 11 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en décembre 1986
Naissance dans Lanaudière
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Bears de Hershey
Joueur de l'Inferno de Columbia
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Road Warriors de Greenville
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Capitals de Washington
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Karlskrona HK
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur des Pétroliers du Nord